|-
| 130401 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130402 - || || 29 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130403 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130404 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130405 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130406 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130407 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130408 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130409 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130410 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130411 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130412 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130413 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130414 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130415 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130416 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130417 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130418 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130419 - || 2000 PP || 1 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130420 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130421 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130422 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130423 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130424 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130425 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130426 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130427 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130428 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130429 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130430 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130431 - || || 2 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130432 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130433 - || || 26 d'agost, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 130434 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130435 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130436 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130437 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130438 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130439 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130440 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130441 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130442 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130443 - || || 26 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 130444 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130445 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130446 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130447 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130448 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130449 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130450 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130451 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130452 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130453 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130454 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130455 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130456 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130457 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130458 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130459 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130460 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130461 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130462 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130463 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130464 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130465 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130466 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130467 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130468 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130469 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130470 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130471 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130472 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130473 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130474 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130475 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130476 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130477 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130478 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130479 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130480 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130481 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130482 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130483 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130484 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130485 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130486 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130487 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130488 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130489 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130490 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130491 - || || 29 d'agost, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 130492 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130493 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130494 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130495 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130496 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130497 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130498 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130499 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130500 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
0